Jimmy Stewart (1931-2008), pilota automobilistico statunitense
Jimmy Stewart, calciatore britannico
Jimmy Stewart (1937), chitarrista jazz statunitense
Jimmy Stewart, altro nome con cui è conosciuto James Stewart (1908-1997), attore statunitense
James Stewart detto Jimmy (1910-1990), cestista canadese
Jimmy Stewart Show  (The Jimmy Stewart Show) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1971 al 1972